RTP steht für:

 Rádio e Televisão de Portugal, die öffentlich-rechtliche Radio- und Fernsehanstalt Portugals
 Rapid Thermal Processing, ein Prozessschritt bei der Herstellung von Halbleiterprodukten
 Rapid Transfer Port, Transfersystem, mit dem Material in einen Isolator geschleust werden kann
 Real-Time Transport Protocol, ein Netzwerkprotokoll zur Übertragung von Streams
 Registered Testpool, Athleten, die vom Internationalen Sportfachverband in einem Internationalen Testpool gemeldet sind
 Release to Production, die Freischaltung einer IT-Applikation zur generellen Nutzung
 Reliable Transport Protocol, ein Bestandteil des Routingprotokolls EIGRP
 Research Triangle Park, eine Forschungseinrichtung in Raleigh, Vereinigte Staaten
 Responsibility to Protect, ein Konzept zum Schutz des Menschen vor schweren Menschenrechtsverletzungen, im Deutschen Schutzverantwortung
 Rolling Thunder Pictures, Tochterlabel des Filmstudios Miramax
 Rubidium Titanyle Phosphate, kristallines Material, das in OPO-Lasern eingesetzt wird
 Run Time Package, eine Ressourcenbibliothek mit Grafiken und Musik für den RPG-Maker
 Russell-Tribunal zu Palästina

RTP